Saúl Berjón Pérez, plus couramment nommé Saúl, né le  à Oviedo (Espagne), est un footballeur espagnol évoluant comme ailier au Burgos CF.

Biographie 

Saúl Berjón joue 63 matchs en première division espagnole, inscrivant sept buts.

Le , Berjón signe au Burgos CF pour une saison, après avoir refusé des offres de clubs professionnels.

Vie privée 
Son cousin Adrián Colunga est également un footballeur.

Palmarès

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur de l'UP Langreo
Joueur de l'UD Las Palmas
Joueur du FC Barcelone B
Joueur de l'AD Alcorcón
Joueur du Real Murcie
Joueur de la SD Eibar
Joueur du Club Universidad Nacional (UNAM)
Joueur du Real Oviedo
Joueur du Burgos CF
Naissance en mai 1986
Naissance à Oviedo